«Миссионе́рское обозре́ние» — ежемесячный православный миссионерский журнал, официальное издание Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви.

История 
Учреждён в 1896 году по решению 2-го Всероссийского миссионерского съезда. Издавался в Киеве. Журнал являлся официальным изданием синодальной внутренней миссии, созданной в первой половине XIX века для борьбы со старообрядческим расколом и сектантством.

Журнал выходил ежемесячно объёмом 8—10 печатных листов (в 2-х отдельно издаваемых частях).

Первая часть служила специальным координирующим органом для миссионеров. В ней помещались сведения о церковно-гражданских узаконениях, касающихся сектантов, статьи по миссионерской методике, материалы о современном состоянии сектантства и старообрядчества. Здесь же помещались критические разборы сектантских сочинений, обрядников, катехизисов и пр. Публиковались дневники известных миссионеров, отчёты епархиальных миссий, материалы судебных процессов над сектантами, а также сведения этнографического и статистического характера о русском сектантстве.

Вторая часть включала статьи с изложением святоотеческих учений, в которых особенное внимание обращалось на места, иначе трактуемые сектантами различных направлений. Публиковались избранные патриотические сочинения (имеющие отношение к тематике журнала). Здесь содержались также все приложения к журналу: поучения, внебогослужебные беседы и спец. «Миссионерские листки» для народа.

Выпуск журнала прекратился в 1916 году.

Журнал возрождён в январе 1996 года как печатный орган созданного в конце 1995 года Миссионерского отдела при Священном Синоде Русской православной церкви.

Ныне это 66-страничный иллюстрированный журнал с цветной обложкой и вкладкой, выходящий один раз в два месяца. Печатается журнал Издательским домом Белгородской митрополии. Тираж в 2017 году - 1860 экз.

Литература 
 Смолин И. В., диак. Справочный указатель к журналу «Миссионерское обозрение» за первое пятилетие его издания, 1896—1900. — СПб.: Типо-лит. В. В. Комарова, 1901. — Х, 92, IV с.
 Козицкий П. Десятилетие журнала «Миссионерское обозрение» (1896—1906 гг.) // Миссионерское обозрение. 1906. — № 1. — С. 8-29
 Ан­д­ре­ев Г. Л. Христианская периодическая печать на русском языке 1801—1917 гг. Библиографический словарь. В 3 т. — Т. 1: А — М. — New York, 1998.
 
 Слёзкина О. В. Проблемы деятельности миссионеров синодальной внутренней миссии (по материалам журнала «Миссионерское обозрение» за 1896—1916 гг.) // Альманах СФИ «Свет Христов просвещает всех». Выпуск 5. — М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2012. — C. 66-94.

Примечания

Ссылки 
 Миссионерское обозрение

Религиозные журналы Российской империи
Журналы на русском языке
Православные журналы
Печатные издания, возникшие в 1896 году
Печатные издания, закрытые в 1916 году
Средства массовой информации Киева